Герб Руського Поля

Опис 
У золотистому щиті з синьо-жовтою базою поверх всього зелений трикутник — це гора Капуна, символ великої історії села та нижче дерево яблуня зеленого кольору з червоними плодами яблук. Яблуня — це символ працьовитості руськополівців
На гербі присутній надпис 1303 - це рік вважається роком заснування села.
Герб створив руськополівець Попович Михайло Михайлович.

Див. також 
 Прапор Руського Поля
 Руське Поле

Посилання 
  Портал Руського Поля

Руське Поле